Le mot anamorphose désigne :
 L'anamorphose, une déformation physique ou mathématique d'une image
 Anamorphose, une série de bande dessinée de François Froideval et Franck Picard, chez Dargaud
 Anamorphose, un groupe de rock alternatif parisien
 Anamorphose, une œuvre de Fabio Rieti située à la Défense, en France.

Le mot anamorphose ou un de ses dérivés apparaît dans les expressions ou titres suivants :
 Le format large anamorphosé, un format de projection
 Anamorphose, Invistus Tenebrae, un roman fantastique écrit par Nathy et publié en 2012 chez Rebelle Éditions
Anamorphosée est le titre du quatrième album studio de Mylène Farmer, paru le 17 octobre 1995 (Polydor).

Homonymie de titre